

Гаддам — місто, штат Коннектикут
 Гаддам — місто, штат Канзас

Див. також 
 Гадам